— последняя прижизненно изданная песня и сингл 1989 года знаменитой японской певицы Хибари Мисоры (умершей от пневмонии в том же году).

Основные сведения 
Слова песни написаны Ясуси Акимото в 1983 году во время полуторагодичного пребывания в США. Прототипом «реки» в названии и тексте песни, по его собственным словам, стал пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. Музыка к песне написана , первоначальная оркестровая аранжировка сделана .

Первый сингл Kawa no nagare no yō ni, с песней Akiretane в качестве стороны B, был записан в декабре 1988 и издан  1989 года. В конце этого же года песня Хибари и сама она посмертно удостаиваются Японской ассоциацией композиторов специального почётного приза Japan Record Awards (не завоёвывая главную премию из-за сложностей с её статутом); также ассоциация вводит в честь певицы дополнительную мемориальную премию её имени (последний раз присуждалась на 42-й церемонии вручения премий в 2000 году).

Эта же песня становится «темой» на прощании с певицей в июле 1989 года, которое посетило более 40 тысяч человек; её пели , Харуми Мияко, Масааки Сакаи, супруги Синъити и Масако Мори и другие её коллеги, которым вторили многие люди, пришедшими проводить певицу и актрису в последний путь. Начиная с 1990, теле- и радиостанции Японии ежегодно передают Kawa no nagare no yō ni на день её рождения.

В 1997 году песня вошла в список лучших песен Японии всех времен (по другим сведениям, возглавила его) по результатам проведённого телокомпанией NHK общенационального голосования, в ходе которого за песню проголосовало более 10 миллионов зрителей. Песня часто исполняется японскими, а также зарубежными исполнителями на выступлениях в Японии как дань памяти Хибари Мисоры.

В марте 2000 года композитор Дзё Хисаиси записал для одноимённого фильма кинокомпании Toho аранжировку песни, полученную наложением ранее записанного вокального канала с исполнением Хибари Мисоры на новую фортепианно-оркестровую версию аккомпанемента. Реаранжировка стала известна как «аранжировка „миллениум“» и неоднократно использовалась в изданиях песни после этой даты.

Издания песни 
Песня неоднократно издавалась на в нотном формате (от гитарных табулатур до оркестровых аранжировок) и аудио-носителях, как в виде синглов различного формата и с различными "сторонами B", так и в сборных альбомах (не перечисляются здесь ввиду обилия). Все ниже приведенные издания впоследствии неоднократно переиздавались с изменением дизайна обложки и фотографии певицы.

 Оригинальный сингл (записан в декабре 1988, выпущен 11 января 1989; формат — грампластинка-миньон)
 Kawa no nagare no yō ni
 Akiretane ()
 Сингл-кассета выпуска 21 июля 1991
 Kawa no nagare no yō ni
 Uramado (, букв. «Окно на задворках»)
 Сингл издания телеканала NHK-BS2 выпуска 29 мая 1989 (после прошедшего в апреле того же года общенационального отбора 100 лучших песен Японии 20 века 「BS20世紀日本のうた トップ100〜伝えたい日本の歌〜」, лидером которого стала эта песня)
 Kawa no nagare no yō ni
 Uta no sato (, примерно «Родина песен» или «Песенный квартал»)
 8 см диск «2000» выпуска 17 марта 2000
 Kawa no nagare no yō ni в «миллениум»-реаранжировке Дзё Хисаиси
 Kawa no nagare no yō ni в оригинальной аранжировке
 Аудио-CD Misora Hibari Tribute (; выпущен 20 июля 2000)
 Трек 15: Kawa no nagare no yō ni (версия «миллениум»)
 Макси-сингл выпуска 20 августа 2003
 Kawa no nagare no yō ni Ai Sansan (, букв. «Сияние любви» или «Сияющая любовь»)
 Kawa no nagare no yō ni（караоке-версия）
 Ai Sansan (караоке-версия)
 Макси-сингл выпуска 23 апреля 2008
 Kawa no nagare no yō ni 
 Ai Sansan  
 Jinsei Ichirō (, букв. «Дорога/путь (человеческой) жизни»)
 Kawa no nagare no yō ni（караоке-версия в оригинальной аранжировке）  
 Ai Sansan (караоке-версия)
 Jinsei Ichirō（караоке-версия）
 Макси-сингл  выпуска 24 июня 2012
 Kawa no nagare no yō ni 
 Ai Sansan  
 Uta wa wagamei (, букв. «Песня — моя жизнь»)
 Ovari na kitabi ()

 Кавер-версии известных исполнителей 
Песня Хибари Мисоры исполнялась после неё множеством певцов, по крайней мере, начиная с её панихиды 22 июля 1989 года. С тех пор кавер-версии исполнялись и записывались рядом известных японских и зарубежных певцов и коллективов самого разного жанра, от инструменталистов и оперных солистов до панк-групп.

 В Японии 
  (в одноимённом альбоме скрипичных каверов Хибари Мисоры 20 марта 1999)
  (в альбоме Boys be..., 30 ноября 2002)
 Панк-рок-группа  (в сборнике , 25 июля 2003)
 Ясухиро Судзуки (в альбоме YASUHIRO SUZUKI 10th Anniversary, 1 апреля 2004
  (в альбоме каверов Хибари Мисоры  1 июня 2005)
  (в альбоме , 2 апреля 2008)
 Масаси Сада (в альбоме каверов Хибари Мисоры, осень 2008)
  (исполнение на 50-м и 56-м новогодних музыкальных программах «Кохаку ута гассэн» в канун 2000 и 2006 годов; издана в альбоме , 1 ноября 2008)
 Группа  (в 1-м альбоме , 25 декабря 2008)
 

 Вне Японии 
 Анджела Георгиу, Румыния (в альбоме My World: Songs From Around the World, 7 апреля 1998)
 Ким Ёнджа, Южная Корея (исполнение на 45-м шоу «Кохаку ута гассэн», 31 декабря 1994)
 Тереза Тенг, Тайвань (в двойном альбоме Super Selection (диск 1), 7 июня 1995)
 , США/Япония (в альбоме To Misora Hibari with Love, 21 июня 2000)
 Хосе Каррерас, Испания (в альбоме Around the World, 2 октября 2001). Песня также исполнялась Пласидо Доминго и  вместе.
 Ансамбль китайских традиционных инструментов , КНР (в альбоме , 24 июля 2003)
 Ричард Клайдерман, Франция (в двойном альбоме Japan My Love (диск 2), 16 декабря 2005 )
 Кори Оливерос, США (в сборнике Aloha J songs, 21 апреля 2010)
 Поп-панк-группа Allister, США (в альбоме , 25 августа 2010)
 Джо Хирата, Бразилия (в альбоме Edicao Especial: Musicas Japonesas. Vol.2: Women's Songs)
 Zero, Южная Корея
 , Тайвань

 Вторичное использование в массовой культуре 
 Сериал  канала  телекомпании TBS (1989)
 Одноимённый  кинокомпании Toho с Ясуси Акимото в качестве режиссёра (2000)

 Примечания 

 Ссылки 
 Оригинальный сингл на iTunes'' c возможностью прослушивания фрагмента песни (трек 1).

Синглы Хибари Мисоры
Песни по алфавиту
Песни 1989 года
Песни на японском языке
Песни на стихи Ясуси Акимото
Песни из кинофильмов
Песни Японии
Песни конкурса Кохаку ута гассэн